Jiloan Hamad (Bakoe, 6 november 1990) is een Zweeds-Irakees voetballer die bij voorkeur als vleugelspeler speelt. Hij begon in januari 2014 aan een verbintenis voor 3,5 jaar bij TSG 1899 Hoffenheim, dat hem overnam van Malmö FF. Hamad debuteerde in 2011 in het Zweeds voetbalelftal.

Clubcarrière 
Hamad debuteerde in het betaald voetbal bij BK Forward. Hij scoorde acht doelpunten in 23 wedstrijden voor de club. In december 2007 trok hij naar Malmö FF. In de laatste wedstrijd van het voetbalseizoen 2010 scoorde hij het winnende doelpunt tegen Mjällby AIF, waardoor Malmö FF de titel mocht vieren.

Statistieken

Interlandcarrière 
Hamad debuteerde voor het Zweeds voetbalelftal op 19 januari 2011 in een oefeninterland tegen Botswana(1-2) in Kaapstad, net als Pär Hansson (Helsingborgs IF), Niklas Backman (AIK Solna), Pierre Bengtsson (FC København), Rasmus Jönsson (Helsingborgs IF) en Nordin Gerzić (Örebro SK).

Erelijst

Zie ook
Lijst van spelers van Malmö FF

Zweeds voetballer